La Primeira Divisão 1949/50 fue la 16.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Benfica ganó su séptimo título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1950
Fútbol en 1949
Fútbol en 1950